Claveau ist der Familienname folgender Personen:

 André Claveau (1915–2003), französischer Chansonnier
 Marie Claveau (1659–1703), französische Schauspielerin

Claveau steht für:
 Automobiles Claveau, ehemaliger französischer Automobilhersteller